Spojení písmen H a Z může mít různé významy:

HZ 
 IATA kód SAT Airlines
 Historische Zeitschrift

Hz 
 hertz

hz 
 hererština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk